Bournazel puede referirse a: 

 Bournazel, comuna francesa situada en Aveyron.
 Bournazel, comuna francesa situada en Tarn.